Чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин 2016 года проходил с 20 по 30 июля в Улан-Баторе (Монголия) в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин, а также чемпионат Азии по бразильским шашкам и чемпионат Азии по турецким шашкам. Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров. Участвовали 20 шашисток из 4 стран. По его итогам Моломжамцын Одгэрэл было присвоено звание международного мастера среди женщин (MIF).

Итоговое положение

Быстрые шашки

Блиц

Примечания

Ссылки 
 Asian Championship 2016
 Результаты на сайте KNDB
 Результаты основной программы на сайте Chessarbiter.com
 Результаты рапида на сайте Chessarbiter.com
 Результаты блица на сайте Chessarbiter.com

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2016 год в шашках
Июль 2016 года
Спорт в Монголии в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Чемпионаты Азии в 2016 году
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты Азии в Монголии